Gines kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Gines-Patay, ort, Västra Visayas, Province of Iloilo,

Spanien 

 Gines (ort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Gines (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar